Andreas Jakobsson, född 9 juli 1976 på Gotland, är en svensk idrottsman inom drakbåtspaddling. Jakobsson bor i Stockholm och tävlar för Örnsbergs kanotsällskap. Jakobsson har en examen från Kungliga tekniska högskolan.

Meriter

ICF VM
Poznan 2014
Brons 20manna mix 500m

SM
Jönköping 2014
Silver 10manna mix 200m 
Silver 10manna mix 500m

Se även
Drakbåt

Referenser

Svenska kanotister
Män
Födda 1976
Levande personer
Personer från Gotland
Svenska idrottare under 2000-talet